Решающий — название населённых пунктов в России:

 Решающий — посёлок в Мотыгинском районе Красноярского края.
 Решающий — посёлок в Ульчском районе Хабаровского края.

См. также 

 Третий Решающий
 Выришальный